

Persone
Horst Wolter (1942) – ex calciatore tedesco
Karl Wolter (1894-1959) – calciatore tedesco
Pia-Sophie Wolter (1997) – calciatrice tedesca
Ralph Wolter (1926-2022) – attore tedesco
Thomas Wolter (1963) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco

Altro
Telescopio Wolter – tipo di telescopio